Динитробензо́л — органическое соединение с формулой C6H4(NO2)2 и молярной массой 168,11 г/моль; в зависимости от расположения нитрогрупп выделяют орто-, мета- и пара-изомеры:

 о-Динитробензол (1,2-динитробензол) 
 м-Динитробензол (1,3-динитробензол) 
 п-Динитробензол (1,4-динитробензол) 

Ароматические соединения
Нитробензолы